Melchior Ludwig Westenholz oder Melchior Ludwig Westenholtz ist der Name folgender Persönlichkeiten

* Melchior Ludwig Westenholz (Jurist, 1612) (Melchior Westenholz; Melchior Ludwig Westenholtz; 1612–1661), deutscher Jurist, Braunschweig-Lüneburgischer Hofrat und Hofgerichts-Assessor in Hannover
 Melchior Ludwig Westenholz (Jurist, 1647) (Melchior Ludwig Westenholtz; Melchior Ludovicus Westenholtz; Melchior Ludovicus Westenholts; 1647–1694), deutscher Jurist, Braunschweig-Lüneburgischer Hofrat